Риџфилд има више значења:
 Риџфилд (Конектикат)
 Риџфилд (Вашингтон)
 Риџфилд (Њу Џерзи)